PV Телескопа — сверхгигант спектрального класса B в созвездии Телескоп. Является прототипом переменных звезд типа PV Телескопа. На 2008 год, существует 12 подтвержденных переменных этого типа.

Свойства звезды
PV Телескопа показывает изменения радиальной скорости, которые, как считается, происходят из-за радиальных пульсаций, вызванных нестабильностью дважды ионизированного гелия. 
Сама звезда имеет видимую звёздную величину равную +9,3m. 
Несмотря на то, что масса звезды меньше солнечной, сама звезда светит в 25 000 ярче Солнца. Спектр звезды показывает более слабые линии водорода, чем у звёзд класса B и сильно усиленные линии гелия и углерода.

Прототип переменных типа PV Телескопа

Переменные типа PV Телескопа — это гелиевые сверхгиганты, которые нерегулярно меняют свою яркость в пределах примерно 0,1m величины в масштабе времени от часов до дней. PV Телескопа является примером колебаний яркости в течение нескольких дней (обычно указывается 8–10 дней). Звезда может лежать на асимптотической ветви гигантов с температурными пульсациями (ТП-АВГ) или быть результатом слияния двух белых карликов .

Примечания 

Переменные звёзды
Переменные типа PV Телескопа
Объекты HD и HDE